Karl Menninger ist der Name folgender Personen:

* Karl Menninger (Mediziner) (1893–1990), US-amerikanischer Psychiater
 Karl Menninger (Mathematiker) (1898–1963), deutscher Mathematiker